Az Atlantis Resort vagy Hotel az alábbi hoteleket jelentheti:

Atlantis (Wisconsin Dells), Wisconsin Dells, Wisconsin állam
Atlantis Casino Resort Spa, Reno, Nevada állam
Atlantis Paradise Island, Paradise Island Nassauban, a Bahama-szigeteken
Atlantis, The Palm, Dubajban, az Egyesült Arab Emírségekben
Atlantis Sanya Kínában

Lásd még 
 Atlantis (egyértelműsítő lap)